Jens Winther ist der Name folgender Personen:

* Jens Winther (Rennfahrer) (* 1938), dänischer Automobilrennfahrer
 Jens Winther (Jazzmusiker) Jazzmusiker und Komponist
 Jens Winther (Archäologe) (1863–1955), dänischer Archäologe